Zolfo – elemento chimico con simbolo S e numero atomico 16
Zolfo nativo o zolfo-α –  minerale composto da solo zolfo
Zolfo-β – minerale composto da solo zolfo
Zolfo – nell'ambito dell'alchimia